Перше Травня — название населённых пунктов на Украине. Иногда упоминаются под названиями Перше-Травня (через дефис). В переводе с украинского языка — Первое Мая.

 Перше Травня — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Перше Травня — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Перше Травня — село в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Перше Травня — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Перше Травня — село в Солонянском районе Днепропетровской области, Новопокровский поселковый совет, ликвидировано в 1987 г.
 Перше Травня — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Перше Травня — посёлок в Красноармейском районе Донецкой области.
 Перше Травня — село в Броварском районе Киевской области.
 Перше Травня — село в Обуховском районе Киевской области.
 Перше Травня — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Перше Травня — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Перше Травня — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Перше Травня — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Перше Травня — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Перше Травня — село в Белопольском районе Сумской области.
 Перше Травня — село в Глуховском районе Сумской области.
 Перше Травня — село в Сумском районе Сумской области.
 Перше Травня — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Перше Травня — село в Бахмачском районе Черниговской области.
 Перше Травня — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Перше Травня — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Перше Травня — до 2016 года название посёлка Озаряновка в Торецком городском совете Донецкой области.
 Перше Травня — до 1992 года название села Сербиновка в Гребенковском районе Полтавской области.